Il doppio del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lucas Arnold Ker e Patricio Arnold che hanno battuto in finale Otavio Della e Marcelo Saliola 6-2, 4-6, 6-1.

Teste di serie 

 João Cunha e Silva /  Óscar Ortiz (semifinali)
 Jean-Philippe Fleurian /  Nicolás Pereira (semifinali)

 Lucas Arnold Ker /  Patricio Arnold (Campioni)
 Otavio Della /  Marcelo Saliola (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 1995